Tang Xuanzong ist der Name folgender Personen:

* Tang Xuanzong (Li Longji) (玄宗; 685–762), chinesischer Kaiser
 Tang Xuanzong (Li Chen) (宣宗; 810–859), chinesischer Kaiser